День Конституции Республики Казахстан () — отмечается 30 августа в дату принятия Конституции на общенациональном референдуме в 1995 году.

В День Конституции во всех областях и городах Республики по традиции проходят массовые праздничные гулянья и концерты мастеров художественной самодеятельности.

История 
Конституция Республики Казахстан принята на общенациональном референдуме 30 августа 1995 года (с последующими изменениями и дополнениями от 1998, 2007 и 2022 годов).

Конституция, как основной закон страны отражает волю народа Казахстана, его стремление к утверждению страны «в качестве демократического, светского, правового и социального государства, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы» (Н. Назарбаев).

Первой статьей Конституции Республика Казахстан утверждает себя демократическим, светским, правовым и социальным государством, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы. По признанию первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, Конституция Казахстана есть основание свободы. Так, Конституция дала народу в Казахстане самое главное — право выбора.

В соответствии с поправками, внесенными в Основной закон 18 мая 2007 года на совместном заседании палат парламента, по форме государственного устройства Казахстан является унитарным государством с президентско-парламентской формой правления.

Государственные символы Казахстана
Праздники Казахстана
Казахстан
Праздники 30 августа